Списъкът на обсадите съдържа най-известните обсади от Античността насам.

Виж също: Списък на битките и Списък на морските битки.

Античност (800 пр.н.е. до 284 г.)

Късна античност (284–641)

Ранно средновековие (568/641–985)

Средновековие (985–1250)

Късно средновековие (1250 – 1517)

Ранно Ново време (1517 – 1799)

По-нова история (1800 – 1900)

20 век

21 век 

Списъци на битки